Luzerne, alfalfa is de Nederlandse naam van de spruitgroente (ontkiemde zaden) van de luzerne.
Alfalfa (filmrol), een rol uit de filmserie Our Gang gepeeld door Carl Switzer.